Király-hegy (Alacsony-Tátra)
 Király-hegy (Sárospatak)
 Király-hegy (Telkibánya)
 Király-hegy (Mád)

Hasonló
 Királyhegy (Piskorovce), község Szlovákiában, az Eperjesi kerületben